Toto je seznam obcí v departementu Puy-de-Dôme ve Francii, jichž je celkem 470:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Puy-de-Dôme